Ганган может обозначать:
 Ганган — название говорящего барабана в Нигерии.
фамилия
 Ганган, Михаил Михайлович (род. 1986) — российский политический деятель, член НБП.
 Ганган, Павел Григорьевич (1923—2012) — советский футболист.